Carpomya är ett släkte av tvåvingar. Carpomya ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Carpomya